Теколапан има више значења:

 Теколапан (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Теколапан (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику